Fawwara Aqueduct är en akvedukt i republiken Malta.   Den ligger i kommunen Il-Qrendi, i den södra delen av landet,  kilometer sydväst om huvudstaden Valletta.

Källor 

Anläggningar i Malta
Kontrollbehov inkommande wikilänkar